

Austria 
 Schönbrunn – pałac w Wiedniu
 Schönbrunn – ogród zoologiczny w Wiedniu
 DFS Schönbrunn – parowiec

Czechy 
 niemiecka nazwa gminy Dolní Studénky w kraju ołomunieckim, w powiecie Šumperk
 niemiecka nazwa gminy Jedlová u Poličky w kraju pardubickim, w powiecie Svitavy
 niemiecka nazwa gminy Studánka w kraju pilzneńskim, w powiecie Tachov
 niemiecka nazwa Svinova, dzielnicy Ostrawy 
 dawna nazwa gminy Bratřice w kraju Wysoczyna, w powiecie Pelhřimov

Niemcy 
 Schönbrunn – dzielnica miasta Bischofswerda w Sakosnii, w powiecie Budziszyn
 Schönbrunn – dzielnica miasta Landshut w Bawarii
 Schönbrunn – dzielnica miasta Saalburg-Ebersdorf w Turyngii, w powiecie Saale-Orla
 Schönbrunn – dzielnica miasta Wolkenstein w Saksonii, w Erzgebirgskreis
 Schönbrunn – dzielnica miasta Wunsiedel w Bawarii, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schönbrunn – dzielnica gminy Bösenbrunn w Sakosnii, w powiecie Vogtland
 Schönbrunn – dzielnica gminy Röhrmoos w Bawarii, w powiecie Dachau
 Schönbrunn – dzielnica gminy Sankt Wolfgang w Bawarii, w powiecie Erding
 Schönbrunn – dzielnica gminy Schleusegrund w Turyngii, w powiecie Hildburghausen
 Schönbrunn – dzielnica gminy Türkheim w Bawarii, w powiecie Unterallgäu
 Schönbrunn – dzielnica gminy Vogtländisches Oberland w Turyngii, w powiecie Greiz
 Schönbrunn am Lusen – dzielnica gminy Hohenau w Bawarii, w powiecie Freyung-Grafenau
 Schönbrunn – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Rhein-Neckar
 Schönbrunn im Steigerwald – gmina w Bawarii, w powiecie Bamberg

Polska 
 Strużyna (do 1945 Schönbrunn) – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Przeworno

Przypisy